Příjmení Jirotka nese více různých osobností:

 Drahoš Jirotka (1915–1958) – československý hokejový útočník
 Silvana Jirotková (* ????) – česká manažerka, generální ředitelka agentury CzechInvest
 Zdeněk Jirotka (1911–2003) – český spisovatel a fejetonista, autor humoristických románů, povídek, soudniček a rozhlasových hříček
 Zdeněk Jirotka (hokejista) (1914–1981) – československý hráč ledního hokeje